Cork Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cork Island (Florida)
 Cork Island (Michigan)
 Cork Island (New York)